Ensemble pour la Catalogne () peut désigner deux formations politiques catalanes : 
 une coalition de partis entre  et  ; 
 un parti politique depuis .